

Persone 
D'Agostino, cognome italiano 

Albert S. D'Agostino (1892-1970) – scenografo statunitense
Alfredo D'Agostino (1924-2013) – politico italiano 
Andrea D'Agostino – calciatore italiano
Andrea d'Agostino (1838-1913) – vescovo della diocesi di Ariano dal 1888 al 1913
Angelo D'Agostino (1907-1978) – politico italiano
Angelo Antonio D'Agostino (1961) – politico e imprenditore italiano
Antonella D'Agostino (1943) – cantante e attrice italiana
Antonino D'Agostino (1978) – calciatore italiano
Antonio D'Agostino (1938) – regista italiano
Biagio D'Agostino (1896-1984) – vescovo cattolico italiano
Emanuele D'Agostino (...-1981) – mafioso italiano
Ernino D'Agostino (1960-2015) – politico italiano
Filippo D'Agostino (1885-1944) – politico e giornalista italiano
Francesco D'Agostino (1946-2022) – giurista e filosofo italiano
Gaetano D'Agostino (1982) – calciatore italiano
Gaetano D'Agostino (1837-1914) – pittore e scultore italiano
Gigi D'Agostino (1967) – disc jockey italiano
Giuseppe D'Agostino (1967) – criminale italiano
John D'Agostino (1929-2010) – disegnatore e fumettista italiano
Nicola D'Agostino - criminale italiano
Nicola D'Agostino (1958) - politico italiano
Nicholas D'Agostino (1998) – calciatore australiano
Oscar D'Agostino (1901-1975) – chimico italiano
Peppino D'Agostino (1957) – chitarrista italiano
Pietro Maria d'Agostino (1756-1835) – vescovo cattolico italiano
Roberto D'Agostino (1948) – personaggio televisivo italiano
Valentina D'Agostino (1982) – attrice italiana
Veronica D'Agostino (1985) – attrice italiana
Vincenzo D'Agostino (1961) – paroliere italiano

Altro 
D'Agostino – clan camorristico
 D'Agostino  – 'ndrina calabrese